Spojení písmene M a číslice 22 může mít různé významy:

 Messier 22 – kulová hvězdokupa
 M22 Locust – americký lehký tank